Geldgier steht für:
 Habgier, übersteigerte Streben nach materiellem Besitz

Geldgier ist der Titel der folgenden Filme:
 Bella Block: Geldgier, dritte Folge der Filmreihe Bella Block